Detta är en lista över de 343 kommunerna i departementet Hérault i Frankrike.

Herault
Kommuner Herault